Rowina steht für:
 Abwandlung von Rowena, siehe Rowena (Vorname) #Bekannte Namensträgerinnen
 Rowina (Smoljan), Dorf in Bulgarien

Siehe auch:
 Rovina (Begriffsklärung)